Genovés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Genovés (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Genovés (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar